Седмият сезон на телевизионния сериал „Д-р Хаус“ започва излъчване в Съединените щати на 20 септември 2010 г. и завършва 23 май 2011 г. с общо 23 епизода.

Епизоди

Източници 

Д-р Хаус
Сезони на сериали